ławki – elementy terlicy

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Ławki – część miasta Mysłowice
 Ławki – część miasta Tomaszów Lubelski
 Ławki – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie rypińskim, w gminie Rogowo
 Ławki – część wsi Zakalinki w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Konstantynów
 Ławki – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Łuków
 Ławki – część wsi Kleszczów w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Kleszczów
 Ławki – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Żarnów
 Ławki – część wsi Świesielice w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Ciepielów
 Ławki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Prażmów
 Ławki – część wsi Zakrzew-Kolonia w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Zakrzew
 Ławki – część wsi Lisów w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Morawica
 Ławki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. braniewskim, w gminie Wilczęta
 Ławki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Ryn
 Ławki – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Ryn
 Ławki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Trzemeszno

Inne 
 Ławki – gromada
 Ławki – bagno w Biebrzańskim Parku Narodowym
 Ławki – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Ryn
 Ławki – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Jeziorany

Miejscowości na Białorusi 
 Ławki – chutor w obwodzie mińskim, w rejonie postawski, w sielsowiecie Juńki
 Ławki – dawna kolonia w obwodzie witebskim, w rejonie miorski, w sielsowiecie Miory

Przypisy